Ahmed Khalil puede referirse a varias personas:

 Ahmed Khalil (n. 1971), futbolista catarí.
 Ahmed Khalil (n. 1991), futbolista emiratí.
 Ahmed Khalil (n. 1993), futbolista egipcio.
 Ahmed Khalil (n. 1994), futbolista tunecino.
 Ahmed Khalil (n. 1998), futbolista egipcio.